Юрий Николаевич Андреев: Андреев, Юрий Николаевич (1931—2008) — советский автогонщик, тренер.
 Андреев, Юрий Николаевич (1933—2021) — советский и украинский геолог.